Герд Тайсен (; род. , ) — немецкий протестантский теолог и библеист, специалист по Новому Завету. Профессор-эмерит Гейдельбергского университета.

Биография

Деятельность 

Г. Тайсен убежден в существовании исторического Христа, который не был замечен историками. Является автором нескольких работ по истории раннего христианства и романа «Тень Галилеянина». Глазами героя романа, богатого торговца, жившего в I в. н. э., автор показывает исторического Иисуса Христа.

По мнению Тайсена, Иисус и его последователи были «странствующими радикалами», которые странствовали по Палестине, опираясь на поддержку местных жителей. Предания о них отражены в синоптических евангелиях: отсюда и радикализм некоторых высказываний Иисуса, сохранённых евангелистами. Позднее, с развитием христианских общин в городах Средиземноморья, возник конфликт между радикалами и организаторами христианских общин, которые ввели в христианство этику любви и патриархальную мораль. Взгляды Тайсена подвергались критике со стороны ряда религиоведов, которые указывали на то, что евангельский текст не всегда поддерживает взгляд на Христа и апостолов как на сознательно странствующих проповедников. Многое указывает на то, что проповедь Христа и апостолов проходила в рамках местных общин, а указания на нищету и бесприютность отражают общие условия того времени.

Избранная библиография

Публикации на немецком языке 
 Die Entstehung des Neuen Testaments als literaturgeschichtliches Problem, Universitätsverlag Winter 2007 ISBN 3-825-35323-0
 Erleben und Verhalten der ersten Christen. Eine Psychologie des Urchristentums, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2007, ISBN 978-3-579-08014-7
 Jesus als historische Gestalt. Beiträge zur Jesusforschung. (FRLANT 202), Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2003 ISBN 3-525-53886-3
 Der Schatten des Galiläers. Historische Jesusforschung in erzählender Form (1986; 15. Aufl. 2001). Sonderausgabe Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2004 ISBN 978-3-579-06404-8
 Studien zur Soziologie des Urchristentums. (WUNT 19), 3. Aufl. Mohr, Tübingen 1989 ISBN 3-16-145448-0
 Lokalkolorit und Zeitgeschichte in den Evangelien. Ein Beitrag zur Geschichte der synoptischen Tradition. 2. Aufl. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1992 ISBN 3-525-53522-8
 Psychologische Aspekte paulinischer Theologie, 2. Aufl. Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1993 ISBN 3-525-53566-X
 Soziologie der Jesusbewegung. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Urchristentums. 7. Aufl. Chr. Kaiser, Gütersloh 1997 ISBN 3-579-05035-4
 Urchristliche Wundergeschichten. Ein Beitrag zur formgeschichtlichen Erforschung der synoptischen Evangelien. 7. Aufl. Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 1998 ISBN 3-579-04478-8
 Das Neue Testament. Beck’sche Reihe 2192. C.H. Beck Wissen. Beck, München 2002 ISBN 3-406-47992-8
 (zus. mit ): Der historische Jesus. 3. Aufl. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2001 ISBN 3-525-52198-7
 Die Religion der ersten Christen. Eine Theorie des Urchristentums. (2000) 3. Aufl. Kaiser, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2003 ISBN 3-579-02623-2
 Die Jesusbewegung: Sozialgeschichte einer Revolution der Werte. Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2004 ISBN 3-579-06503-3
 Biblischer Glaube in evolutionärer Sicht, München 1984
 Evolution, S. 147—158. In: Im Anfang war (k)ein Gott, hrsg. von T. D. Wabbel, Patmos, Düsseldorf 2004

Переводы на русский язык

Переводы и публикации на английском 
 Theissen G. The Wandering Radicals: Light Shed by the Sociology of Literature on the Early Transmission of Jesus Sayings // Social-Scientific Approaches to New Testament Interpretation / Ed. David G. Horrell. Continuum International Publishing Group, 2000. ISBN 0567086585, 9780567086587
 Psychological Aspects of Pauline theology, T. & T. Clark Publishers, Ltd.; 1st Ed. edition (May 1999), ISBN 0-567-09479-0
 The Shadow of the Galilean: The Quest of the Historical Jesus in Narrative Form (1987),Fortress Press; Updated edition (2007),ISBN 0-8006-3900-6.
 The Historical Jesus: A Comprehensive Guide, by Gerd Theissen, Annette Merz, Augsburg Fortress Publishers (1998), ISBN 0-8006-3122-6
 Gospel Writing and Church Politics: A Socio-rhetorical Approach (Chuen King Lecture Series — CKLS 3 Chung Chi College: The Chinese University of Hong Kong) 2001 ISBN 962-7137-29-4
 The miracle stories of the early Christian tradition, Fortress Pr (1983), ISBN 0-8006-6205-9
 The Social Setting of Pauline Christianity: Essays on Corinth, Wipf & Stock Publishers (2004), ISBN 1-59244-871-2
 The Quest for the Plausible Jesus: The Question of Criteria, by Gerd Theissen, et al. Westminster John Knox Press (2002), ISBN 0-664-22537-3
 Fortress Introduction to the New Testament, FORTRESS PRESS (2003), ISBN 0-8006-3622-8
 Sociology of Early Palestinian Christianity, Fortress Pr (1978), ISBN 0-8006-1330-9
 The Gospels in Context: Social and Political History in the Synoptic Tradition, T. & T. Clark Publishers (1999), ISBN 0-567-29602-4
 Social Reality and the Early Christians: Theology, Ethics and the World of the New Testament, T. & T. Clark Publishers (1999), ISBN 0-567-09618-1
 The first followers of Jesus: A sociological analysis of the earliest Christianity, S.C.M. Press (1978), ISBN 0-334-00479-9
 The Social Setting of Jesus and the Gospels, by Gerd Theissen and others, Fortress Press (2002), ISBN 978-0-8006-3452-0
 A Theory of Primitive Christian Religion, SCM press (1999), ISBN 0-334-02913-9
 The New Testament : history, literature, religion, T & T Clark (2003), ISBN 0-567-08949-5

Примечания

Литература 

 Егоршев А. С. Иисус Христос супербизон! // Огонёк. № 3 от 29.01.2003. С. 17
 Емельянова А. Поцелуй Иуды // НГ-Exlibris, 29.06.2006

Ссылки 
 Официальная страница на сайте университета
 

Библеисты Германии
Члены Гейдельбергской академии наук
Преподаватели Гейдельбергского университета
Награждённые медалью Бёркитта